Гварди () — итальянская фамилия:
 Гварди, Франческо (1712—1793) — итальянский художник;
 Гварди, Джованни Антонио (1699—1760) — итальянский художник, старший брат Франческо Гварди.